Шозенду () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета  Сернанселье. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический  субрегион Доуру, который входит в Северный регион. Население составляет 250 человек на 2001 год. Занимает площадь 10,72 км².

Название 
Имя Шозенду несколько неясно. Пиньо Леал утверждал, что он выходец из «Шоуза». «Шоузэндо», которое было упрощено до Шозенду. Лейте де Вашконселуш считал, что изначальное название местности — «Флузендус» (средневековое мужское имя), из которой путем палатализации образовалось Шозенду. Первоначально это была «деревня» или ферма Флузенду.

История 
Входил в муниципалитет Фонте Аркада до 1855 года.

Главной особенностью региона является изобилие каштана, а также виноделие. Одна из его главных достопримечательностей — это церковь, датируемая 1732 годом, с высоким алтарем, позолоченной резьбой и множеством сакральных произведений.

Район состоит из посёлков городского типа, в которых совмещены гранитные архаичные объекты и стиль современной архитектуры.

Население 

В среднем по переписи 2001 года возрастной коэффициент составляет: 0/14 лет - 16,0% ; 15/24 лет - 14,3% ; 25/64 года - 53,4% ; 65 лет и старше - 16,4%.

В среднем по переписи 2011 года возрастной коэффициент составляет: 0/14 лет - 14,9% ; 15/24 года - 10,9%; 25/64 года - 55,2% ; 65 лет и старше - 19,0%</small>.

Примечания

Литература 
 Национальный институт статистики (Всеобщая перепись населения).

Районы округа Визеу